Roger Hansson, švedski hokejist, * 13. julij 1967, Helsingborg, Švedska.

Hansson je v švedski ligi igral za kluba Rögle BK in Malmö IF, pet sezon pa tudi za Kassel Huskies v nemški ligi. Leta 1987 je bil kot 213. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 21
| 7
| 7
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 28
| 20
| 11
| 31
|
| 6
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 36
| 31
| 16
| 47
|
| 20
|
| 2
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 36
| 33
| 15
| 48
|
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 32
| 22
| 18
| 40
|
| 18
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 2
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 31
| 27
| 22
| 49
|
| 25
|
| 13
| 15
| 3
| 18
|
| 6
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 36
| 12
| 13
| 25
|
| 10
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 32
| 9
| 8
| 17
|
| 10
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 12
| 12
| 24
|
| 30
|
| 11
| 7
| 4
| 11
|
| 18
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 5
| 2
| 7
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 8
| 14
| 22
|
| 16
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 16
| 8
| 24
|
| 10
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 96/97
|
| 49
| 20
| 22
| 42
| +18
| 6
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Kassel Huskies
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 97/98
|
| 46
| 11
| 16
| 27
| -3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 98/99
|
| 36
| 6
| 9
| 15
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 99/00
|
| 46
| 11
| 10
| 21
| +6
| 10
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 00/01
|
| 59
| 4
| 14
| 18
| -1
| 12
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -3
| 6
|-
| Rögle BK
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 32
| 11
| 12
| 23
| +10
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 4
| 8
| +4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 3. liga
| 02/03
|
| 16
| 5
| 8
| 13
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
| 14
| 2
| 2
| 4
| -7
| 10
|
| 10
| 0
| 7
| 7
| +3
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 743
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 549
| bgcolor="#7FFF00" | +47
| bgcolor="#7FFF00" | 305
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Rögle BK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Kassel Huskies